Igrzyska Południowego Pacyfiku 1979 − (ang. South Pacific Games 1979), szósta edycja Igrzysk Południowego Pacyfiku, która odbyła się w dniach 28 sierpnia – 8 września 1979 roku w stolicy Fidżi, Suvie. Piąty raz z rzędu zwycięzcą tabeli medalowej została Nowa Kaledonia.

Dyscypliny 
  ()
  ()

Tabela medalowa

Przypisy